Grupa D a Campionatului European de Fotbal 2012 este una dintre cele patru grupe cuprinzând țări prezente la Campionatul European de Fotbal 2012. Aceasta este alcătuită din țara gazdă  alături de ,  și . Meciurile grupei au fost disputate între 11 și 19 iunie 2012. Primele două clasate,  și , s-au calificat în sferturile de finală, în timp ce  și  au fost eliminate din turneu.

În timpul celei de-a doua zile de meciuri, pe 15 iunie, meciul dintre Ucraina și Franța care a început la ora locală 19:00 a fost întrerupt din cauza furtunii și precipitațiilor abundente. Condițiile meteo l-au forțat pe arbitru să întrerupă meciul în timpul minutului cinci, iar meciul a fost reluat abia după 55 de minute la ora locală 20:00. UEFA a decis să amâne meciul dintre Suedia și Anglia cu 15 minute până la ora locală 22:00 pentru a evita suprapunerea meciurilor.

Clasament 

{| class=wikitable style="text-align:center"
|-
! style="width:165px;"|Echipa
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
!width="20"|
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||2||1||0||5||3||+2||7
|- style="background:#cfc;"
|align=left|
|3||1||1||1||3||3||0||4
|- style="background:#fcc;"
|align=left|
|3||1||0||2||2||4||−2||3
|- style="background:#fcc;"
|align=left|
|3||1||0||2||5||5||0||3
|}

Departajarea dintre Ucraina și Suedia s-a făcut pe baza meciului direct, câștigat de Ucraina cu scorul de 2–1.

Toate orele sunt (UTC+3)

Franța v Anglia

Ucraina v Suedia

Ucraina v Franța

Suedia v Anglia

Anglia v Ucraina

Suedia v Franța

Referințe

Legături externe 
 UEFA Euro 2012 Group D

 Grupa D